LÖWA steht für:
 eine ehemalige Handelskette, siehe Zielpunkt (Handelskette)

Löwa ist der Familienname folgender Personen:
 Ortwin Löwa (1941–2019), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Lowa